Luci Corneli Lèntul () va ser un magistrat romà.

Era fill de Tiberi Corneli Lèntul i net de Servi Corneli Lèntul. Formava part d'una de les principals famílies patrícies, els Lèntuls, una branca de la gens Cornèlia.

Va ser cònsol l'any  amb Marc Curi Dentat, segons els Fasti Capitolini.

Referències 

Lentul, Luci Corneli 3
Cònsols romans de la dècada del 270 aC